„Брат 2“ е руски игрален филм от 2000 г., режисиран от Алексей Балабанов със Сергей Бодров-младши в главна роля.

Cюжет 
Участвайки в програмата по телевизията, Данила Багров се среща с приятелите си от чеченска война – Илия Сетевой и Константин Громов. Константин изведнъж е убит. Данила знае, че той е изпаднал в беда заради брат си-хокеист в Америка. Данила трябва да се разбере с това.

Актьорски състав

Саундтрак

Официален албум

Песни, които звучаха във филма, но не въшедши в албум

Албум „Брат 2. Зад кулисите“ 
След комерсиалния успех на албума „Брат 2“ се появи другия албум – „Брат 2. Зад кулисите“. Той включваше песни, които не бяха включени в първия албум, и песни, които можеха да звучат във филма, но по някаква причина не бяха включени него.

Стихотворения от филм 
 В началото на филма мъж, който стои близо до джип, на камера декламира стихотворение на Михаил Лермонтов – „Нет, я не Байрон, я другой...“
 Няколко пъти персонажите на филма (включително главния герой) разказвали стихотворението на детския поет Владимир Орлов – „Родина“.

Външни препратки 

Руски филми
Филми от 2000 година
Екшън филми